Самолюбово — название населённых пунктов в России:

 Самолюбово — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Самолюбово — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Самолюбово — деревня в Шумячском районе Смоленской области.